Pornografia steht für:

 Pornografía (1993), brasilianischer Kurzfilm des Regisseurs Murilo Salles aus dem Jahr 1992
 Pornografia (2003), polnisches Kriegsdrama des Regisseurs Jan Jakub Kolski aus dem Jahr 2003
 Pornografía (Kurzfilm), spanischer Kurzfilm-Thriller des Regisseurs Haritz Zubillaga aus dem Jahr 2003

 Verführung und Pornographie (Pornografia), Roman des polnischen Schriftstellers Witold Gombrowicz aus dem Jahr 1958

Siehe auch
 Pornografie